O Centro de Estudos Tradicionais Afonso Domingues - CETAD, é uma Associação Cultural sem fins lucrativos, constituída em 21 de Fevereiro de 1992.

O objecto da Instituição é a promoção, o estudo, divulgação e conservação do património cultural tradicional, bem como a organização de colóquios, encontros, congressos e exposições no âmbito da antropologia, etnologia, história, arqueologia, artes, arquitectura e urbanismo.

Obra do CETAD 
 Ciclo de Conferências em 1992/1993, no Grémio Literário, subordinadas aos temas:
 A "Alma de Deus”
 A "Tradição alquímica e a ciência actual"
 O "Teorema de Kéops"
 A "Grande Deusa Mediterrânica e a sua influência na Península Ibérica"
 "Aspectos do Esoterismo na Arte Portuguesa"
 "O Património Monumental no Limiar do novo Milénio" e "Maçonaria, Origens e Actualidade";

 A Universidade Nova de Lisboa e em colaboração com o Instituto de Sociologia e Etnologia das Religiões – Departamento de Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas organizou:
 1994 - ciclo de conferências "Valores religiosos e ideal maçónico", cujas intervenções estão compiladas e publicadas em "Religião e Ideal Maçónico: Convergências";

 1995 - Ciclo de conferências na Sociedade de Geografia, sob o tema "Ciência e Ética".
 2000 - Realização da I Bienal de Pintura Domingos Sequeira, que integrou um recital de poesia de poetas maçons e um recital de jazz.
 2001 - Com o apoio do Centro Português de Fotografia, promoveu o "Prémio de Fotografia Aurélio Paz dos Reis"
 Julho de 2002, no "Centro Cultural de Belém", em colaboração com a "CeDeCe Companhia de Dança Contemporânea", criou, realizou e apresentou o bailado de inspiração maçónica "Lenda de Hiram", talvez a primeira realização coreográfica sobre este tema. Espectáculo repetido no Cine Teatro Luísa Todi em Setúbal.

No âmbito das suas actividades C.E.T.A.D. iniciou uma intervenção oferecendo três bolsas a alunos do Departamento de Arquitectura da Universidade Autónoma de Lisboa, a fim de participarem no V Seminário Internacional de Arquitectura, que teve lugar na ilha açoriana do Pico em Julho de 2004.

Organizou na cidade do Porto, uma visita ao Museu Militar da cidade e à conferência do Prof. Doutor Arnaldo Pinho, da Universidade Católica do Porto, subordinado ao tema:  “Afinal quem pensais que sois?”.

Em Évora realizou  um “Colóquio sobre S. João” tendo a colaboração da Câmara Municipal no Salão Nobre dos Paços do Concelho. Com a presença do Presidente da edilidade, prisidiu o arquitecto Marques Miguel,  presidente do CETAD, o Dr. José Medeiros como orador e o Dr. Libânio Murteira Reis

Em 2008 o Centro de Estudos Tradicionais Afonso Domingues organizou o "CICLO DE CONFERÊNCIAS"  diferentes TERRITÓRIOS (de)MARCADOS durante os meses de Abril, Maio, Junho de 2008 no  Auditório do Museu da República e Resistência.

Como conferencistas:
 Arq. Manuel Nicolau - CAMINOS ARCAICOS DE LUSIBONA
 Prof.Fernando Carvalho Rodrigues - OS  LAYERS  DO  SAGRADO  NAS  NOVAS  AUTO-ESTRADAS (Não realizada por incomparência).
 Prof. Manuel Calado - ARTE RUPESTRE E MEGALITISMO: QUESTÕES À VOLTA DA ORIGEM DOS   SÍMBOLOS
 Investigador Vitor Escudero - HERÁLDICA,  SIMBOLOGIA E FALERÍSTICA  NA  MAÇONARIA
 Dr. Almiro Marques, Grão Mestre da Grande Loja Regular de Portugal - ORIGENS  DA  MAÇONARIA

Ligações externas 
 

Maçonaria em Portugal

fr:Grande Loge régulière du Portugal